Маркини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маркини, Либеро (1914—2003) — итальянский футболист, полузащитник.
 Маркини, Рон (род. 1945) — американский каратист, писатель, актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.
 См. также 
 Маркин